Pöllnitz steht für:

 Pöllnitz, Gemeinde in Thüringen
 Oberpöllnitz, Ort in Thüringen
 Mittelpöllnitz, Ort in Thüringen
 Niederpöllnitz, Ort in Thüringen
 Harth-Pöllnitz, Gemeinde in Thüringen
 Burg Pölnitz, Burg in Thüringen

Pöllnitz oder Poellnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Pöllnitz (1813–1900), deutscher Kurator und Heimatforscher 

 Gisela von Poellnitz (1911–1939), deutsche Journalistin und Widerstandskämpferin
 Götz Freiherr von Pölnitz (1906–1967), Historiker und Gründungsrektor der Universität Regensburg
 Hans Georg von Pöllnitz (1577–1622), deutscher Diplomat und Politiker
 Hieronymus Christoph von Pöllnitz (1620–1697), Bambergischer und Mainzischer Beamter und Offizier
 Johann Ernst von Pöllnitz (1618–1684), deutscher Generalmajor und Kammerherr

 Ludwig Carl von Pöllnitz (1737–1807), sächsischer Kreishauptmann
 Ludwig Ernst von Pöllnitz (1641–1695), deutscher Hofbeamter und Politiker
 Luise von Poellnitz (1836–1904), deutsche Sängerin und Schauspielerin 
 Moritz Wilhelm von Pöllnitz (1676–1725), deutscher Hofbeamter
 Wilhelm Ludwig von Poellnitz (1732–1816), deutscher Jäger und Forstmann 
 Wilhelm von Willich gen. von Pöllnitz (1807–1887), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker

Siehe auch:
 Pölnitz, sächsisch-vogtländisches Adelsgeschlecht